Анатолий Гутман:
 Гутман, Анатолий Григорьевич (1922—1972) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Гутман, Анатолий Яковлевич (1873—1950) — еврейский журналист, издатель и редактор.